Cenolophium divaricatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Cenolophium divaricatum ingår i släktet flodsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flodsiljor
divaricatum